Das Damendoppel der Australian Championships 1940 war ein Tenniswettbewerb in Sydney.

Vorjahressiegerinnen waren Thelma Coyne und Nancye Wynne, die auch in diesem Jahr das Endspiel erreichten und sich dort gegen Joan Hartigan / Emily Niemeyer mit 7:5 und 6:2 durchsetzten.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Turnierplan auf der Australian Open-Homepage

Einzelnachweise 

Damendoppel
1940